Phipps är en engelsk släkt inom vilken medlemmar bland annat förlänats titlarna baron och earl av Mulgrave respektive viscount och markis av Normanby. Bland släktens medlemmar märks:

 
 Eric Phipps (1875–1945), brittisk diplomat
 George Phipps, 2:e markis av Normanby (1819–1890) 
 Jill Phipps (död 1995), engelsk djurrättsaktivist
 Henry Phipps, 1:e earl av Mulgrave (1755–1831) 
 Oswald Phipps, 4:e markis av Normanby (1912–1994)

Engelska efternamn